

Бакчар — річка у Томській області, права складова Чаї (басейн Обі)
 Бакчар — село, районний центр, Томська область